Соболево — село в составе Покровского сельсовета Гагинского района Нижегородской области. На 2017 год в деревне числилась 3 улицы — Луговая, Трудовая и Центральная.

География 
Село располагается на правом берегу реки Пьяны через которую близ села перекинут бетонный мост. С севера к селу примыкает село Сурочки. Находится в 10 км восточнее районного центра — села Гагино, и в 144 км от Нижнего Новгорода.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Гагинского района